Okręty US Navy o nazwie USS "Rival":
 Pierwszy "Rival" (AM-292) był trałowcem typu Admirable. Jego budowa została wstrzymana 6 czerwca 1944, przed ukończeniem jednostki.
 Drugi "Rival" (MSO-468) był trałowcem typu Aggressive. Zwodowany w 1953, skreślony z listy w 1971.

Rival